New York, New York pode referir-se a:

 New York, New York - um filme de 1977 dirigido por Martin Scorsese.
 New York, New York - uma canção popularizada por Frank Sinatra.
 New York, New York - uma canção do filme On the Town de 1949, cantada por Frank Sinatra, Gene Kelly e Jules Munshin.
 New York, New York - um cassino em Las Vegas, Nevada.

Desambiguação